Юний натураліст:

 Юний натураліст, або юннат — член гуртка з вивчення природи; юний дослідник природи.
 Юний натураліст (журнал) — радянський, а сьогодні російський науково-популярний дитячий та юнацький журнал про природу.
 Юний натураліст (Україна) — український науково-популярний журнал для юнаків та дівчат.